Landini Velite ist ein Traktorenmodell der Firma Landini, das von 1935 bis 1954 mit einer Stückzahl von 3500 produziert wurde.

Technische Daten 
Leistung: 25 PS, 1-Zylinder-Glühkopfmotor, Hubraum: 7.222 cm³, Geschwindigkeit: 15 km/h, Eigengewicht: 2.300 kg.

Der Motor wurde über einen Thermosyphonkühler mit Ventilator gekühlt. Er verfügte über 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang. Außerdem ist seine Bremsanlage geteilt, so hat er zwei Bremspedale, eines rechts und eins links. Da keine Hydraulikanlage oder Zapfwelle verbaut ist, ist das Einsatzgebiet recht eingeschränkt. 
Er wurde wahrscheinlich ausschließlich für Ackerarbeiten eingesetzt, da für Transportfahrten die niedrige Geschwindigkeit und der daraus resultierende Kraftstoffverbrauch in einem schlechten Verhältnis zueinander stehen.

Traktormodell